Hemocele hace referencia a varios artículos:

Hematocele, lesión aguda consecuencia de trauma testicular. A veces denominado hemocele.
Hemocele, es la cavidad interna de los Artrópodos derivado del celoma.